Horvátország
Stara Vas falu Pag községben, Zára megyében

 Szlovénia
Stara vas falu Postojna községben, Notranjsko-kraška régióban
Stara vas-Bizeljsko falu Brežice községben, Alsó-Szávamente régióban